Византийско-сельджукские войны — ряд военных конфликтов в Малой Азии и Сирии между византийцами и кочевыми турками-сельджуками во второй половине XI века; византийцами и Иконийским султанатом в XI—XIII веках.

Турки-сельджуки были кочевниками из Туркестана, которые приступили к завоеваниям в XI веке. Вначале они покорили Персию, затем вторглись в Армению, Сирию, Палестину. К середине века империя сельджуков включала в себя значительную часть Средней Азии, Иран и Междуречье. В 1060-е годы произошли первые столкновения между армией Византии и сельджуками. Поначалу византийцы успешно воевали и даже сумели вытеснить сельджуков из занятого ими Манцикерта, однако в 1071 году они потерпели сокрушительное поражение в битве при Манцикерте и за 10 последующих лет лишились практически всех владений в Малой Азии.

Тем не менее уже в 1080-е годы Византия перешла в контрнаступление. Вначале она вернула себе некоторые прибрежные территории в Малой Азии, а в 1097 году с помощью крестоносцев овладела Никеей, Смирной и рядом других городов на западе Малой Азии. Сельджуки обосновываются в Иконии (Конье) и образуют здесь своё небольшое государство. В течение XII века Византия предпринимает ряд неудачных попыток выбить сельджуков из Малой Азии. Но ни императору Иоанну II, правда, отбившему ряд земель на западе и севере полуострова и захватившем Кастамон и Гангры — 2 крупнейших города Пафлагонии, ни Мануилу I, пытавшемуся овладеть Дорилеем и Сувлеем — стратегическими крепостями, а затем пошедшему прямо на Иконий, по пути к которому он попал в засаду и в 1176 году потерпел сокрушительное поражение от сельджуков в битве под Мириокефалоном, переломить соотношение сил не удалось, так как турки закрепились в районе Иконий — Кесария — Севастия, который был ими колонизирован, а местное эллинизированное население — ассимилировалось, также западные земли империи были важнее императорам, чем восток, где лишь побережья и сев.-зап. населяло греческое население, постепенно вытесняемое турецким.

Начало XIII века было относительно спокойным, произошло только несколько конфликтов между Никейской империй и Иконийским султанатом.

После нашествия татар в 1243 году Иконийский султанат сельджуков пришёл в упадок и распался на множество бейликов (округов). Один из которых — Османский, в будущем вырос в великую империю, которая сокрушила Византию и множество других государств.

Предыстория 

Византийская империя была прямой наследницей Римской империи; датой её возникновения принято считать 395 год — год разделения единой Римской империи на западную и восточную, хотя ещё при Константине I центр империи переместился именно на восток, в будущую Византию. В IV веке Римская империя стояла перед рядом экономических и политических кризисов, поэтому перенос столицы и разделение империй было неизбежным процессом. В V веке Западная часть империи переживала глубокий кризис и в 476 году прекратила своё существование, тогда как на востоке империя, наоборот, укреплялась и занимала оборонительную позицию.

В VI веке империя пережила нашествия персов, а также различных варваров, в середине века, при Юстиниане, Византия перешла в контрнаступление и отвоевала часть территорий бывшей западной империи. Однако уже в VII веке большая часть территорий империи оказалась захваченной арабами.

Во время правления Македонский династии (X-первая половина XI века) Византии удалось отвоевать у арабов часть Сирии, Кипр, Крит, а также захватить значительную часть Армении.

Но после смерти Василия II в империи началась смута, сменялись один император за другим, но внутреннее положение империи было таково, что она была не в состоянии отражать внешние угрозы. Как раз в это время на востоке появляется новая угроза не только для Византии, но и для всего Ближнего востока в целом — кочевые турки-сельджуки. Сочетая в себе рвение к завоеваниям и прекрасную конницу турки быстро овладели Ираном и Месопотамией, в 1055 овладели столицей Аббасидского халифата — Багдадом и вскоре вышли к границам Византии. Начались первые пограничные стычки Византийской армии и сельджуков. Поначалу византийцы одержали несколько побед и сумели отбить крепость Манцикерт, однако после катастрофического поражения при Манцикерте в 1071 империя не сумела защищаться далее. Одновременно с этим событием сельджуками был захвачен Иерусалим у Фатимидского халифата. А в 1073 году сельджуки начали планомерное наступление вглубь византийской Малой Азии и за 10 последующих лет покорили её практически полностью.

Только спустя 25 лет после начала сельджукских завоеваний, в 1097 году, Византийская империя нанесла ответный удар, с помощью крестоносцев, и сумела вернуть себе территории в западной и северной Малой Азии.

Ранние конфликты (1064—1071) 

Турки-сельджуки начали свои завоевания в Азии в раннем XI веке, захватили вначале много земель в Средней Азии, а вскоре покорили Иран и в 1055 захватили столицу Аббасидов — Багдад. В это время византийцы подчинили Эдессу и значительно расширили своё влияние в Сирии и Армении. В 1067 году тюрки совершили первое крупное нападение на земли Византии — был разграблен город Кесария. В 1069 тюрки продвиниулись дальше в Малую Азию и разграбили Конью.

Сельджукские завоевания (1071—1096) 
В 1071 году подошло время генерального сражения между Византией и турками-сельджуками. Византийцы в это время отбили у турок Манцикерт и вывели 100-тысячное войско для уничтожения врагов. Турки-сельджуки имели небольшую армию, однако их конница помогла им выиграть сражение. Тяжёлые византийские воины не могли быстро реагировать на атаки сельджуков, к тому же повсюду было предательство, Роман IV, император Византии, был окружён, отчаянно дрался, но был пленён и доставлен к турецкому султану Алп-Арслану. На условиях передачи сельджукам крепостей Антиохия, Манцикерт, а также крупной дани Роман IV был отпущен. Однако он был уже низложен в столице. В 1071 году, после поражения при Манцикерте, Роман IV был низложен в Константинополе, а затем осаждён в Адане. После того, как бывшего императора выдали мятежникам, власть в столице захватил Михаил VII Парапинак. Он объявил, что все договоры, заключённые Романом IV с сельджуками объявляются незаконными и расторгаются. После того, как вести об этом дошли до Алп-Арслана, турки начали новое крупномасштабное наступление вглубь византийских владений. В это время в Византии шла гражданская война, происходил развал остатков армии, власть в Константинополе была нестабильной.

В 1073 началось быстрое продвижение сельджуков вглубь Малой Азии. Преимущественно завоевания сельджуков представляли собой грабёж мирного населения, а также захват достаточно богатой добычи.
 
В 1077 в Византии в результате очередного переворота пришёл к власти престарелый полководец, Никифор III Вотаниат, пошедший на сговор с турками. Как раз в это время на империю напали норманны, поэтому армии Византии приходилось разрываться на 2 фронта. Византийское войско было не в состоянии оказывать какое бы то ни было сопротивление и уже в 1077 сельджуки подступили к стенам Никеи. Ожесточённая борьба за Никею в 1077—1078 окончилась поражением Византии и занятием сельджуками Никеи. Вскоре (1081) сюда была перенесена столица их нового государства.

Однако новый талантливый полководец, Алексей Комнин (1081—1118) сумел разбить врагов и создать перелом в войне. Oн заключил мирный договор с Сулейманом об установлении византийско-сельджукской границы по реке Дракон (ныне Кыркгечит) с целью оставить Вифинию и Босфор в руках греков (Анна Комнена, III.11, VI.9). По этой причине Сулейман направил свои усилия на покорение восточной Киликии, а также на захват Антиохии в 1084 г. В этой экспедиции Сулейман и погиб.

Контрнаступление Византии (1096—1118) 
В 1096 году в Константинополь стали прибывать первые воины-крестоносцы, для борьбы с сельджуками и освобождения Малой Азии. В 1097 началась осада Никеи, которая длилась более месяца; только благодаря умелому тактическому ходу византийцев Никею удалось взять. В 1097 году благодаря крестоносцам Византии удалось вернуть под свой контроль некоторые крупные города Малой Азии (Смирна, Никомедия, Сарды).

В начале XII века турки сделали попытку отвоевать утерянные земли, но на этот раз победу одержал Алексей I Комнин, который не только вытеснил турок с запада Малой Азии, но и ликвидировал угрозу от их набегов.

После снятия осады Никеи в 1113 угроза турецкого завоевания города была отодвинута почти на 200 лет. В течение этих двух столетий произошло несколько сражений в Малой Азии, но уже не у стен Никеи.

В то же время в этот же период империя допустила и важные ошибки стратегического характера: походы вглубь турецкой территории часть представляли собой не прямые атаки на вражеские институты, а скорее эвакуацию проживавших в тылу врага греко-православных жителей вместе с их имуществом. Византийские стратеги того времени рассматривали создание безлюдных буферных зон на границе как одну из форм защиты от врага, не учитывая того, что для полукочевых тюркских племен конечной целью как раз и было расширение пастбищной территории, с которой заодно можно было бы совершать рейды на византийские города и дороги.

Битва при Филомелионе (1117)

Период 1118-1176 

В период с 1118 по 1176 Византийская империя усиливалась и отвоевала у сельджуков значительные территории в Малой Азии.

Иоанн II Комнин, сын Алексея I, вёл успешные войны с турками и даже сумел отвоевать у них Кастамон и Гангру, но его поход вглубь владений сельджуков, в Каппадокию, окончился провалом.

Мануил I Комнин устремлял своё внимание более на западные дела и даже согласился платить дань туркам. Катастрофой для византийцев стало разгромное поражение при Мириокефалоне в 1176 году, когда огромная армия империи была разбита лёгкими сельджуками-конниками.

Упадок Византии и контрнаступление сельджуков (1176—1308) 
Плавный закат могущества Византии начался в конце XII века, после 1180 (год смерти Мануила I). В начале правление было передано малолетнему Алексею II, потом непопулярному Андронику, а в 1185 династия Комнинов была свергнута. В это время началось очередное усиление сельджуков, которые перешли к новым захватам в 1180-е и в 1190-е. В это время империя теряет значительные территории в Малой Азии, а также на Балканском полуострове.

После событий Четвёртого Крестового похода Византийская империя оказывается разделённой на несколько небольших государств, уже неспособных как следует обороняться. В XIII веке, Никейская империя — новый сосед сельджуков на западе успешно обороняется и даже частично отвоёвывает территории. Однако к концу века, после воссоздания Византии запад Малой Азии, где ранее располагалась Никейская империя, опустевает и в начале XIV века становится лёгкой добычей для турок-османов.

В летописях 
В летописях современников византийские (равно как и армянские) авторы часто игнорируют проблему причин утраты Малой Азии, по-видимому считая эту тему слишком болезненной, или же просто не проявляют к ней интереса по причине не до конца осознанных масштабов трагедии для будущего империи, хотя и высказывают своё удивление по поводу столь быстрого крушения восточной границы. Определённую роль в этом процессе также, возможно, сыграл фактор удалённости большинства образованных греческих летописцев, сосредоточенных в Константинополе, от пустынных плато Малой Азии, по которым в основном и продвигались сельджуки.

B свою очередь, cельжукские источники на тему покорения Малой Азии ещё более скудны. Полукочевой образ жизни первой волны завоевателей не способствовал сохранению сельджукских летописей. По этой причине до нас не дошла ни одна из сельджукских хроник, которая бы рассказала о первых семи десятилетиях существования сельджукского государства, если таковое вообще имелось в современном понимании этого слова. Также не имеется сведений ни об одной мечети, медресе, не сохранилось ни одной надписи, ни одной местной рукописи ни на одном из основных языков региона, которые бы датировались этим периодом и описывали бы жизнь султаната глазами самих сельджуков. Сведения об этом периоде сельджукской истории черпаются лишь у иностранных хронистов. Все используемые сельджуками монеты этого периода имеют греческие надписи, а в качестве мечетей, по-видимому, использовались здания заброшенных или захваченных церквей. Подобное явление исторического вакуума наблюдалось также и после завоевания Африки и Леванта арабами.

Постепенная адаптация городских институтов оставшихся греков, а также, в ещё более значимой степени, привлечение иранских ремесленников и интеллектуалов с востока, заполняют этот пробел до начала становления собственно тюркской культуры (не ранее XIV века). При этом многие персоязычные летописи ХII—XIII веков были впоследствии уничтожены в ходе распада Румского султаната на враждующие между собой бейлики.

См. также 
 История Каппадокии
 Владения Османской империи
 Комнины
 Ангелы
 Четвёртый Крестовый поход

Примечания

Литература

Ссылки 
 Васильев А. А. История Византийской империи // Интернет-проект «Хронос».
 Хронология и императоры Византии // Интернет-проект «Хронос».

Войны Византии
Войны Румского султаната

Войны между странами
Войны XI века
Войны XII века
Войны XIII века